Onderdistrict in Indonesië
 Pucuk (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pucuk (Dawar Blandong), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Pucuk (Pucuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java